Готам (Gotham) е село в Нотингамшир, Англия. Името е използвано като прякор на Ню Йорк от Уошингтън Ървинг в Salmagundi Papers (1807), като сатирична връзка с приказката за Мъдреците от Готам. По-късно името е използвано от Боб Кейн като град Готъм в комиксите за Батман.

Готам (със същото изписване на английски) може да се отнася също за:
 Готам (ширфт)
 Готам, поема от Чарлз Чърчил, написана през 1764 г.